

Nom de famille 
 Alfred Vaudoyer (1846-1917), un architecte français ;
 Antoine Vaudoyer (1756-1846), un architecte français ;
 Daphné Vaudoyer (1930-2011), une écrivaine français ;
 Georges Vaudoyer (1877-1947), un architecte français ;
 Jean-Louis Vaudoyer (1883-1963), un historien d’art et écrivain français ;
 Léon Vaudoyer (1803-1872), un architecte et historien de l'architecture français.

Toponymie
 La rue Léon-Vaudoyer est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie
Homonymie de nom de famille